Kazimierz Braun (porucznik) (1899-1920) – wojskowy
 Kazimierz Braun (reżyser) (ur. 1936) – reżyser, pisarz, tłumacz